McCullagh ist der Familienname folgender Personen: